Kiehn ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Kiehn (1833–1894), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Fritz Kiehn (1885–1980), deutscher Zigarettenpapierfabrikant und Politiker in der NS-Zeit wie auch in der Nachkriegszeit
 Ludwig Kiehn (1902–1984), deutscher Erziehungswissenschaftler

Siehe auch:
 Kien
 Kihn